Herpetodryas holochlorus Cope, 1876 est un synonyme attribué à deux espèces de serpents de la famille des Colubridae :
 Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
 Chironius scurrulus (Wagler, 1824)

Liens externes 
 
 

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae